Влади́мир Па́влович Алексе́ев:
 Алексеев, Владимир Павлович (1900—1988) — сотрудник советской разведки.
 Алексеев, Владимир Павлович (род. 1961) — советский и российский ориентировщик бегом.
 Алексеев, Владимир Павлович (1925—1981) — поэт, переводчик.
 Алексеев, Владимир Павлович (1914—2000) — советский деятель промышленности, инженер-конструктор.